Il singolare  del Croatia Open Umag 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2009.

Fernando Verdasco era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
Nikolaj Davydenko ha battuto in finale Juan Carlos Ferrero  6–3, 6–0.

Teste di serie

  Nikolaj Davydenko (campione)
  David Ferrer (secondo turno)
  Viktor Troicki (primo turno)
  Jürgen Melzer (semifinali)

  Juan Carlos Ferrero (finale)
  Nicolás Almagro (secondo turno)
  Andreas Seppi (semifinali)
  Miša Zverev (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Croatia Open Umag 2009
ATP World Tour 2009